Easington bezeichnet:

Orte:
 Easington (Buckinghamshire)
 Easington (County Durham)
 Easington (East Riding of Yorkshire)
 Easington (Jamaika)
 Easington (Lancashire)
 Easington (Northumberland)
 Easington (North Yorkshire)
 Easington (Oxfordshire)

Sonstiges:
 Easington (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Easington District, einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk